Patai ist der Familienname folgender Personen:

 Daphne Patai (* 1943), US-amerikanische Autorin und Hochschullehrerin
 Raphael Patai (1910–1996), ungarischer Ethnograph, Historiker, Orientalist und Anthropologe
 Zoltán Patai (1900–1982), ungarischer Fußballspieler und -trainer, siehe Zoltán Opata

Siehe auch:
 Patay
 Pattai